Vinchon peut faire référence à :la photo ne correspond pas a la perssone

Patronyme 
 Auguste Vinchon
 Louis Alexandre Vinchon, homme politique français. 
 René Antoine Vinchon (1835-?), peintre français
 Stéphanie Vinchon dite Oksana, actrice pornographique française

Autre 
 Vinchon, instrument de mesure

Homonymie
Homonymie de patronyme